Heidebeek (rivier) in Noord-Frankrijk
Landgoed Heidebeek in Gelderland
Heidebeek (beek) in de Belgische provincie Antwerpen